Anstalten Storboda är en sluten anstalt med säkerhetsklass 2 på en 3-gradig skala vilket innebär omfattande video-övervakning samt hög personaltäthet. För nuvarande har anstalten 78 ordinarie platser på så kallat normalavdelningarna. Fängelset är lokaliserat vid Rosersberg i Sigtuna kommun.  

Vid anstalten bedrivs verksamhet för intagna som vanligtvis är dömda till en längre fängelsepåföljd än två år. Anstalten öppnades 1988 men har byggts ut kontinuerligt, bland annat under 90-talet med tillfälliga modulhus som senare blivit permanenta (Mellanboda, plats för 30 intagna). Sedan 2015 är har en enhet på anstalten gjorts om till häkte/förvar (Nyboda, 24 platser) för intagna som inväntar utvisning. På Nyboda arbetar Kriminalvården samarbetar med gränspolisen och Migrationsverket för att verkställa utvisningsbeslut. Totalt har Storboda 110 platser för intagna.

Fängelset har tidigare varit en disciplinavdelning inom Kriminalvården där misskötsamma intagna placerats. Dock har den svåra platssituationen krävt att man normaliserat förhållandena på anstalten som numera även har en produktionsanläggning för att facilitera den lagstadgade sysselsättningsplikten.

Uppmärksammade incidenter på senare tid är flertal rymningar samt suicid bland intagna

Kända interner

Jackie Arklöv, från och med maj 2016-2018

John Ausonius, från 2018

Alexander Ernstberger, Juni 2022

Referenser

Externa länkar
Anstalten Storboda

Storboda
Byggnader i Sigtuna kommun